Appenzeller svájci sajtvédjegy
 Appenzeller kecske kecskefajta
 Appenzeller Alpenbitter svájci védjegy bitter italokra